Jean-Pierre Invernizzi (né en 1942), footballeur français.